Amerikai Egyesült Államok
 Deer Park (Alabama)
 Deer Park (Florida)
 Deer Park (Illinois)
 Deer Park (Indiana)
 Deer Park (El Dorado megye, Kalifornia)
 Deer Park (Napa megye, Kalifornia)
 Deer Park (Maryland)
 Deer Park (Michigan)
 Deer Park (Missouri)
 Deer Park (New York)
 Deer Park (Ohio)
 Deer Park (Texas)
 Deer Park (Washington)
 Deer Park (Wisconsin)

 Deer Park (Louisville), kerület

  Ausztrália
 Deer Park (Victoria), kerület

  Kanada
 Deer Park (Toronto), kerület